Serious peut définir :
 Serious, une série documentaire diffusée sur BBC.
 Serious, un album de 1987 de Luther Allison.
 Serious, une chanson de Duran Duran sortie en 1990.
 Serious, un album de 1994 de Whitehead Bros.